Aiello kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Aiello Calabro, kommun, Kalabrien, Provincia di Cosenza, 
 Aiello del Friuli, kommun, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine, 

Robotskapade Italienförgreningar